Galway, das im Jahre 1396 die Stadtrechte erhielt, wurde mehrfach belagert:
 Belagerung der Siedlung 
 Belagerung 1132 durch Conchobhair O’Brian of Thomond
 Belagerung 1149 durch Toirdhealbhach O’Brían
 Belagerung 1230 durch Richard de Burgh
 Belagerung 1232 durch Richard de Burgh
 Belagerung 1233 durch O Conchobhair
 Belagerung 1235 durch Richard de Burgh
 Belagerung 1247 durch O Conchobair und MacGillaPadraig
 Belagerung der Stadt 
 Belagerung 1504 durch Clanricarde’s 
 Belagerung 1596 durch O Donnell
 Belagerung 1642 durch Alexander Forbes 10th Lord Forbes
 Belagerung 1647 durch Clanricarde’s 
 Belagerung 1651 durch Coote
 Belagerung 1691 durch Ginkell

Irische Militärgeschichte
Galway
Liste (Militär)
Militärgeschichte (12. Jahrhundert)
Militärgeschichte (13. Jahrhundert)
Militärgeschichte (16. Jahrhundert)
Militärgeschichte (17. Jahrhundert)
Galway